Stenospora är ett släkte av svampar. Stenospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stenospora